Dick Axelsson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2005, il débute en senior avec le Huddinge IK dans la Division 1. L'équipe accède en fin de saison à l'Allsvenskan, le second échelon national. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2006, il est sélectionné au troisième tour, en  au total par les Red Wings de Détroit. En 2007, il signe au Djurgårdens IF dans l'Elitserien. Il a remporté le championnat de Suède 2009 avec le Färjestads BK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde de roller in line hockey
2008 : nommé meilleur joueur.
2010 : nommé meilleur joueur.
2010 : termine meilleur buteur.
2010 : termine meilleur pointeur.
LG Hockey Games
2011 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2006-2007 || Huddinge IK || Allsvenskan ||25 ||13 ||8 ||21 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Djurgårdens IF || Elitserien ||47 ||12 ||13 ||25 ||44 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2008-2009 || Djurgårdens IF || Elitserien ||18 ||5 ||7 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Färjestads BK || Elitserien ||21 ||6 ||12 ||18 ||32 ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 17|| 2|| 3|| 5|| 6|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||Färjestads BK || Elitserien ||15 ||6 ||4 ||10 ||24 ||7 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 47|| 15|| 15|| 30|| 126|| 14|| 4|| 6|| 10|| 24
|-
|2011-2012 || MODO Hockey || Elitserien || 36|| 9|| 11|| 20|| 59|| 6|| 2|| 1|| 3|| 18
|-
|2012-2013 || Frölunda HC || Elitserien || 45|| 10|| 14|| 24|| 79|| 5|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
|2013-2014 || Frölunda HC || SHL || 48|| 10||25 || 35|| 56|| 7|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA || 45|| 14|| 19|| 33|| 30|| 13||6 ||3 || 9||8
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 38 || 10 || 29 || 39 || 62 || 9 || 2 || 5 || 7 || 18
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 8 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Färjestads BK || SHL || 48 ||21 || 24 || 45 || 44 || 6 ||	2 || 0 ||2 ||	4 
|-
|2018-2019 || Djurgårdens IF || SHL || 36 || 7 || 18 || 25 || 39 || 19 || 6 || 8 || 14 || 58
|-
|2019-2020 || Djurgårdens IF || SHL || 31 ||11 ||15 ||26 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021||  Djurgårdens IF || SHL || 42 || 9 || 18 || 27 || 59 || 3 || 0 || 3 || 3 || 4

Au niveau international 

| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| +1||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1|| align="left"|  place

Roller in line hockey 
Il est membre de la sélection de Suède de roller in line.

Statistiques internationales 

|-
|2008 ||CM 
| 6|| 9|| 7|| 16|| 16,0||align="left"| Médaille d'or
|-
|2009 ||CM 
| 6|| 8|| 12|| 20|| 9,0||align="left"|  Médaille d'or
|-
|2010 ||CM || 6|| 14|| 2|| 16|| ||align="left"| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Färjestads BK
Joueur du MODO hockey
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de roller in line hockey
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018